Magadisee steht für:

 Magadisee (Kenia), Sodasee im Magadi-Natron-Becken, Kajiado County, Kenia
 Magadisee (Ngorongoro), See im Ngorongoro-Krater, Distrikt Ngorongoro, Region Arusha, Tansania
 Magadisee (Bariadi), See in Bariadi (Distrikt), Region Simiyu, Tansania